La Divízió II 2018 (detta anche "TD Store Divízió II 2018" per ragioni di sponsorizzazione) è la 9ª edizione del campionato di football americano di terzo livello, organizzato dalla MAFSZ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Recuperi 1

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Semifinali

IX Duna Bowl

IX Duna Bowl

Verdetti 
  Vincitori della Divízió II 2018

Note

Voci correlate 
Campionato ungherese di football americano
Hungarian Football League 2018
Divízió I 2018

Collegamenti esterni 
 

 2018